Mazzotti ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mazzotti (1882–1951), deutscher Bildhauer und Medailleur, der in Münster und in Westfalen wirkte
 Laetitia Mazzotti (* 1977), italienisch-französische Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Lucia Mazzotti (* 1985), italienische Skirennläuferin
 Luigi Mazzotti (1900–1971), mexikanischer Parasitologe, Entdecker der Mazzotti-Reaktion
 Pascal Mazzotti (1923–2002), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Masotti